Barbarka peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Barbarka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Barbarka, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.